Semiónov, apellido ruso, puede referirse a:

 Nikolái Semiónov, químico ruso.
 Grigori Semiónov, contrarrevolucionario ruso.
 Piotr Semiónov-Tian-Shanski, botánico y estadista ruso.
 Semiónov, ciudad del óblast de Nizhni Nóvgorod, en Rusia.